José Luis Morales (n. Puerto Montt, 9 de noviembre de 1985), futbolista chileno. Juega de mediocampista y su actual equipo es el Deportes Puerto Montt de la Primera División de Chile.

Ha jugado toda su carrera en este club desde las divisiones inferiores hasta ser parte del primer equipo el año 2003.

El año 2004 es nominado al proceso de Selección Nacional de Chile, Sub-20, que disputó el XXII Campeonato Sudamericano de la categoría, que se realizó en Colombia. y que daba paso al Mundial Sub- 20 que se disputó en Holanda. Sin embargo el mismo año sufre una grave lesión en la rodilla, que lo margina por dos años de las competiciones. El 13 de mayo de 2006 retorna a la competencia profesional de Primera división del fútbol Chileno. También juega en Naval de Talcahuano. Sin embargo pronto deja la actividad profesional para dedicarse a sus estudios y proseguir jugando el fútbol en el club Juan Costa de Puerto Varas.

Actualmente es titular en Deportivo Lintz en Futbol Amateur, y termina sus estudios de kinesiología en la ciudad de Puerto Montt en Instituto Santo Tomás.

Nacidos en Puerto Montt
Futbolistas de Chile
Futbolistas del Club de Deportes Naval de Talcahuano
Futbolistas del Club de Deportes Puerto Montt en los años 2000